Christ Church ist der Name folgender Kirchen:

 Christ Church Parish Church, Barbados
 Christ Church (Belleville), Episcopal Diocese of Newark, Vereinigte Staaten
 Christ Church in the City of Boston
 Christ Church Cathedral in Canterbury; siehe Kathedrale von Canterbury
 Christ Church (Cheltenham), Gloucestershire, England
 Christ Church (Düsseldorf), Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Christ Church Greyfriars, London
 Christ Church (Malacca), Malacca Town, Malaysia
 Christ Church (Newton), Episcopal Diocese of Newark, Vereinigte Staaten
 Christ Church (Philadelphia)
 Christ Church (Port Sunlight), Merseyside, England
 Christ Church Greyfriars, London, England
 Christ Church Jerusalem, Israel
 Christ Church (Nazareth), Israel
 Christ Church Vienna, Wien

im NRHP gelistete Objekte:
 Christ Church (Connecticut), NRHP-Nr. 83003558
 Christ Church (Dover, Delaware), NRHP-Nr. 72001500
 Christ Church (Milford, Delaware), NRHP-Nr. 73000502
 Christ Church (620 G St., Washington D. C.), NRHP-Nr. 69000291
 Christ Church (3116 O St., Washington D. C.), NRHP-Nr. 72001421
 Christ Church (Florida), NRHP-Nr. 76000605
 Christ Church (Iowa), NRHP-Nr. 77001637
 Christ Church (Maine), NRHP-Nr. 92000276
 Christ Church (Owensville, Maryland), NRHP-Nr. 73000898
 Christ Church (Port Republic, Maryland), NRHP-Nr. 75000871
 Christ Church (Stevensville, Maryland), NRHP-Nr. 79003268
 Christ Church (Boston, Massachusetts), NRHP-Nr. 86000140
 Christ Church (Cambridge, Massachusetts), NRHP-Nr. 66000140
 Christ Church (Quincy, Massachusetts), NRHP-Nr. 89001369
 Christ Church (Mississippi), NRHP-Nr. 77000790
 Christ Church (New Jersey), NRHP-Nr. 71000511
 Christ Church (Binghamton, New York), NRHP-Nr. 74001221
 Christ Church (Middletown, New York), NRHP-Nr. 08000771
 Christ Church (Rochester, New York), NRHP-Nr. 08000024
 Christ Church (North Carolina), NRHP-Nr. 70000469
 Christ Church (Pennsylvania), NRHP-Nr. 70000553
 Christ Church (South Carolina), NRHP-Nr. 72001201
 Christ Church (Tennessee), NRHP-Nr. 78002577
 Christ Church (Texas), NRHP-Nr. 79002957
 Christ Church (Vermont), NRHP-Nr. 82001707
 Christ Church (Alexandria, Virginia), NRHP-Nr. 70000899
 Christ Church (Irvington, Virginia), NRHP-Nr. 66000841
 Christ Church (Saluda, Virginia), NRHP-Nr. 72001408
 Christ Church (Norfolk, Virginia), NRHP-Nr. 71001064

Christ Church steht für:
 Christ Church (Oxford), College der Universität Oxford
 Canterbury Christ Church University College in Canterbury, England
 Christ Church Football Club, heute Bolton Wanderers
 Christ Church Grammar School, Schule in Perth, Australien
 Christ Church Gut, Gewässer in St. Kitts
 Christ Church Nichola Town, Ort in St. Kitts
 Christ Church Lutheran (Minneapolis), Gemeinde
 Christ Church (Barbados), Verwaltungseinheit des karibischen Inselstaats Barbados

Siehe auch:
 Christ Church Burial Ground
 Christ Church Cathedral
 Christ Church Episcopal
 Old Christ Church
 Christchurch (Begriffsklärung)
 Christuskirche